Het WTA-tennistoernooi van Acapulco (officieel Abierto Mexicano Telcel) van 2019 vond plaats van maandag 25 februari tot en met zaterdag 2 maart 2019 in de Mexicaanse stad Acapulco. Het was de negentiende editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Acapulco 2019. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Lesja Tsoerenko was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Amerikaanse Sloane Stephens kwam niet voorbij de tweede ronde.

De ongeplaatste Wang Yafan uit China won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als vijfde geplaatste Amerikaanse Sofia Kenin in drie sets. Wang wist voor het eerst in haar loop­baan een WTA-toer­nooi op haar naam te schrij­ven. Zij won US$ 43.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Ysaline Bonaventure had zich via het kwalificatietoernooi een plek in de hoofdtabel veroverd – daar strandde zij in de eerste ronde.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Tatjana Maria en Heather Watson had de laatste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Maria speelde samen met Christina McHale – zij ver­sloegen het als eerste geplaatste Roemeense team Irina Maria Bara / Mihaela Buzărnescu en bereikten daarmee de tweede ronde.

Het ongeplaatste duo Viktoryja Azarenka en Zheng Saisai won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als derde geplaatste koppel Desirae Krawczyk en Giuliana Olmos in twee sets. Het was hun eerste gezamen­lijke titel. De Wit-Russin Azarenka had daar­naast zes eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Chinese Zheng vijf.

De Belgische Ysaline Bonaventure speelde samen met Kaitlyn Christian uit de Verenigde Staten – zij strandden in de eerste ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Acapulco 2019
Acapulco